Grønland er et autonomt selvstyrende land indenfor Kongeriget Danmark.

Grønland kan også referere til:
 Grønland (film) - en dokumentarfilm fra 1981 instrueret af Jørgen Roos
 Tidsskriftet Grønland - med artikler om grønlandske forhold
 Grønland (Oslo) - en gade og et kvarter øst for Oslo centrum
 Grønland Station - en metrostation
 Grønland (Drammen) - en gade i Drammen
 Grønland (linjeskib) - et linjeskib i den dansk-norske marine

Personer
 Peter Grønland (1761-1825) - en dansk komponist
 Theude Grønland (1817-1876) - en dansk kunstmaler